

Toponyme 

 Asaka, ville de la préfecture de Saitama, au Japon.
 Asaka, ville d'Ouzbékistan.
 Väne-Åsaka, localité de Suède.

Patronyme 

 Morio Asaka (1967-), réalisateur japonais de séries d'animation (anime).
 Nobuko Asaka (1891–1933), douzième enfant et huitième fille de l'empereur Meiji du Japon.
 Takekazu Asaka (1952-), linguiste et professeur japonais de philologie romane.
 Yasuhiko Asaka (1887–1981), membre de la famille impériale du Japon.
 Yui Asaka (1969-), chanteuse et actrice japonaise.

Astronomie 
 (73955) Asaka est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.